

Austria 
 Triebel – rzeka

Niemcy 
 Triebel/Vogtl. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Trzebiel

Osoby 
 Dirk Simplizius Triebel – niemiecki aktor
 Hans Triebel – niemiecki matematyk
 Jördis Triebel – niemiecka aktorka
 Wolfgang Triebel – niemiecki architekt